Baños de Río Tobía är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Baños de Río Tobía ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Baños de Río Tobía är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Baños de Río Tobía. Runt Baños de Río Tobía är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Nájera,  km norr om Baños de Río Tobía. Trakten runt Baños de Río Tobía består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i La Rioja, Spanien